Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella (Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, prinsesse til Danmark, komtesse af Monpezat), født 21. april 2007 på Rigshospitalet, er det andet barn af kronprins Frederik og hans kone, australskfødte kronprinsesse Mary. Derved er hun nummer tre i den danske tronfølge og nr. 324 i den britiske tronfølge. Hun er det fjerde og første kvindelige barnebarn af dronning Margrethe 2.

Hun er den første danske prinsesse, der er født i Danmark, siden Dronning Anne-Maries fødsel i 1946 – og den første danske prinsesse, der er født i verden, siden Prinsesse Maria-Olympias fødsel i 1996.

Fødsel 
Prinsesse Isabella blev født på Rigshospitalet i København den 21. april 2007 kl. 16.02 og vejede ved fødslen 3350 gram og målte 50 cm.

Dagen efter fødslen affyredes en 21 skuds kanonsalut fra Batteriet Sixtus og Kronborg for at markere fødslen, og samtidig var det officiel flagdag.

Dåben 
Den lille prinsesse blev døbt den 1. juli 2007 klokken 11.30 i Fredensborg Slotskirke.

Prinsesse Isabella havde 6 faddere:
 H.K.H. Kronprinsesse Mathilde af Belgien (senere Dronning af Belgien)
 H.K.H. Prinsesse Alexia af Grækenland og Danmark
 Dr. Nadine Johnston, overlæge
 Dr.med. Christian Buchwald, direktør
 Major Peter Heering
 Hofjægermesterinde Marie Louise Skeel

Navngivning 
 Isabella er en form af navnet Elizabeth, som er kronprinsesse Marys andet fornavn, og desuden er Isabella født på den engelske Dronning Elizabeth 2.'s fødselsdag. Isabella er formodentlig navngivet efter dronning Isabella af Danmark, kaldet Elisabeth (tidligere spansk prinsesse), som var gift med kong Christian II. Kronprinsesse Mary nævnte over for den australske avis The Mercury at hun havde fundet navnet på kronprins Frederiks stamtavle.
 Henrietta var navnet på Isabellas mormor, Henrietta "Etta" Clark Donaldson (født Horne).
 Ingrid var navnet på Isabellas oldemor, Dronning Ingrid.
 Margrethe er navnet på Isabellas farmor, Dronning Margrethe 2.

Indenfor sin egen familie bliver prinsessen almindeligvis kaldt "Bella".

Børnehave, uddannelse og konfirmation 
Prinsesse Isabella har gået i børnehave i Garnisonskirkens Menighedsbørnehave i København.

Den 13. august 2013 begyndte Isabella sin skolegang på Tranegårdskolen i Gentofte Kommune.

Prinsesse Isabella begyndte den 6. januar 2020 på et 12-ugers skoleophold på skolen Lemania-Verbier i Schweiz sammen med sine søskende.
Opholdet blev dog afbrudt pga situationen vedr. coronaviruspandemi.

Isabella blev konfirmeret den 30. april 2022 i Fredensborg Slotskirke ved Fredensborg Slot.

Prinsesse Isabella tager sin 9. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole fra august 2022.

Titler og prædikater 

  21. april 2007 - 30. april 2008: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella til Danmark
 30. april 2008 - nu: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella til Danmark, komtesse af Monpezat.

Komtesse af Monpezat 
Det blev den 30. april 2008 offentliggjort fra Kongehuset at "... Hendes Majestæt Dronningen har besluttet, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt Hans Kongelige Højhed Prins Joachim tillægges titel af greve af Monpezat. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary samt Hendes Kongelige Højhed Prins Joachims kommende ægtefælle frk. Marie Cavallier vil som følge heraf føre titlen grevinde af Monpezat.

Titlen føres endvidere af efterkommere født i lovligt ægteskab, i overensstemmelse med de almindelige regler, der gælder herom, hvilket vil sige, at titlen greve af Monpezat videreføres af mandlige descendenter, medens kvindelige descendenter fører titlen komtesse af Monpezat. ..." 

Derfor er Prinsessens titel herefter: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella, komtesse af Monpezat.

Anetavle 
Prinsesse Isabella deler i sagens natur anetavle med sine søskende Prins Christian, Prins Vincent og Prinsesse Josephine.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside 
 Tema om prinsessen på dr.dk
 

Prinsesser fra Danmark
Huset Glücksburg
Personer fra København
Komtesser fra Danmark